Премия MTV Video Music Award за лучшие визуальные эффекты () — это ремесленная награда, вручаемая художнику, менеджеру художника и художникам по визуальным эффектам и/или компании, визуальных эффектов  музыкального видео. С 1984 по 2006 год полное название премии было «Лучшие спецэффекты в видео» (), а после краткого удаления в 2007 году его название было сокращено до «Лучшие спецэффекты» () в период с 2008 по 2011 год. В 2012 году категория приобрела нынешнее название. 

Крупнейшие победители — режиссер , художник по спецэффектам Шон Бротон, исполнительный продюсер Лорис Пайе и продюсерская компания , по две победы каждый. Что касается номинаций,  и Ingennuity Studios (ранее Ingenuity Engine) также являются крупнейшими номинантами в истории премии, каждая из которых получила в общей сложности шесть номинаций. За ними следуют руководители спецэффектов Дэвид Ярдли и Фред Раймонди, а также компания Pixel Envy (возглавляемая ) и  с четырьмя номинациями каждая.

Исполнитель, видео которого получили наибольшее количество наград явдяется Питер Гэбриел, получивший три статуэтки. Тем временем, больше всего номинаций получили видео Мисси Эллиотт с шестью.

Ни один исполнитель не получил статуэтки в этой категории за работу над эффектами для своего видео.

Однако Дэвид Бирн из Talking Heads (Burning Down the House) и  из Tool (Prison Sex) были номинированы за такую работу.

Получатели

Примечания

Визуальные эффекты
Награды, появившиеся в 1984 году